Silvano Benedetti, né le  à Lucques, est un footballeur italien évoluant au poste de défenseur.

Biographie

Palmarès

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur italien
Joueur du Torino FC
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur du Palerme FC
Joueur de l'Ascoli Calcio 1898
Joueur de l'AS Rome
Joueur de l'Alessandria Calcio
Naissance en octobre 1965
Naissance à Lucques